La Coupe du Sultan Hussein (qui eut lieu de 1917 à 1938) est la première compétition locale de football égyptien, précédant la coupe d’Égypte et la ligue du Caire.

Historique 
En 1916, on proposa l'idée d’établir une sorte de championnat local de football dans le Sultanat d'Égypte. La première ligue qui fut donc créée inclut alors des équipes égyptiennes ainsi que des équipes des forces alliées, comme les Britanniques.

La compétition fut alors nommée en l'honneur du sultan de l'époque Hussein Kamal.

Au départ, le club cairote d'Al Ahly SC, qui fut fondé par des étudiants pour résister à l'occupation britannique en Égypte, refusa d'y prendre part. Ce qui laisse au début le Zamalek comme le seul club égyptien. 

En 1918, Al Ahly décide enfin de prendre part à la compétition en signe de résistance aux Britanniques et comme un moyen d'affirmer la présence égyptienne dans le sport.

Palmarès

Chronologie 
 1917: Armée britannique (GHQ Signal d'Ismaïlia)
 1918: Armée britannique (bombardiers du Caire)
 1919: Armée britannique (infanterie de Qantara)
 1920: Armée britannique ( d'Alexandrie)
 1921: Zamalek Sporting Club
 1922: Zamalek Sporting Club
 1923: Al Ahly SC  
 1924: Al Sekka Al Hadid
 1925: Al Ahly SC 
 1926: Al Ahly SC
 1927: Al Ahly SC 
 1928: Tersana SC
 1929: Al Ahly SC  
 1930: Tersana SC
 1931: Al Ahly SC 
 1932: Port Foad 
 1933: Al-Masry Club
 1934: Al-Masry Club
 1935: Ittihad Alexandrie
 1936: Al Sekka Al Hadid
 1937: Al-Masry Club
 1938: Al Ahly SC

Titres par clubs 
  Al Ahly SC:
 7 titres
 Clubs étrangers:
 4 titres
  Al-Masry Club:
 3 titres
  Zamalek SC, Tersana SC & Al Sekka Al Hadid:
 2 titres
  Port Foad & Ittihad Alexandrie:
 1 titre

Liens externes 
  Coupe du Sultan Hussein (1917-1938) - Egyptian Football Net
  Al-Ahram Weekly- Pride of Place

Sultan hussein